Валерий Арнольдович Верниковский (род. 19 апреля 1955, Красноярск) — российский учёный-, академик РАН (2016; член-корреспондент с 2003), лауреат премии РАН имени В. А. Обручева (2008) за цикл работ «Геология, тектоника и палеогеодинамика складчато-покровных поясов Сибири», заслуженный геолог Российской Федерации (2016), лауреат премии РАН имени О.Ю. Шмидта 2019 г​ода за серию работ по единой тематике «Изучение глубинного строения Северного Ледовитого океана с целью обоснования внешней границы континентального шельфа Российской Федерации».

Биография 
В 1977 году окончил горно-геологический факультет Красноярского института цветных металлов.

В 1985 году окончил аспирантуру Геологического института Бурятского филиала СО АН СССР.

С 1977 по 1990 годы — работал в Красноярском отделения Сибирского НИИ геологии, геофизики и минерального сырья Мингео СССР пройдя путь от инженера-геолога до заведующего отделом.

С 1991 года работает в Сибирском отделении РАН: старший, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией (с 1997 года), заместитель директора (с 2003 года) Института геологии Объединённого института геологии, геофизики и минералогии (с 2006 года — Институт геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН).

В 1996 году защитил докторскую диссертацию, в 1997 году присвоено учёное звание профессора.

С 1996 года — преподает в Новосибирском государственном университете (НГУ), с 1997 года — заведующий кафедрой общей и региональной геологии НГУ, с декабря 2012 года — декан геолого-геофизического факультета НГУ.

22 мая 2003 года избран членом-корреспондентом РАН по Отделению наук о Земле.

28 октября 2016 года — избран академиком РАН.

Научная и общественная деятельность 

Специалист в области общей и региональной геологии, тектоники, петрологии и геодинамики. Ученый-геолог, внесший значительный вклад в геологическое и петролого-геохимическое изучение  складчато-покровных поясов Сибири и Арктики. 

Предложил новую геодинамическую модель эволюции земной коры Таймырской складчатой области, ранее наименее изученному району («Геодинамическая эволюция Таймырской складчатой области», монография, 1996), а позднее рассмотрел проблемы тектонической эволюции Арктики в целом («Тектоническая карта морей Карского, Лаптевых и Севера Сибири», масштаба 1:2500 000, под редакцией В.Е.Хаина и Н.А.Богданова, 1998), «Геодинамическая карта Северо-Восточной Азии» масштаба 1:5000000, под редакцией В.Ноклберга, Л.М.Парфенова, М.И.Кузьмина и А.И.Ханчука (2003); «Геодинамическая карта Родинии» и обобщающая работа по формированию, конфигурации и распаду этого суперконтинента (Li и др., 2008);  «Tectonics of the Arctic» Springer Geology, масштаба 1:5000000, под редакцией О.Petrov и M.Smelror (Editors), 2021г.  Им разработаны плитотектонические реконструкции к базовой модели геологической эволюции Арктики для обоснования Заявки РФ в Комиссию ООН по границам континентального шельфа. Им предложена новая геодинамическая модель формирования Енисейского кряжа - ключевой структуры в западном складчатом обрамлении Сибирского кратона. Автор цикла работ в российских и международных журналах по геологии, тектонике, петрологии, геохронологии и палеомагнетизму магматических и метаморфических комплексов складчатых поясов Сибири и Арктики. Автор и соавтор более 400 научных трудов, в том числе 9 монографий и 7 тектонических карт (до 2022 г.)

С 80-90-х годов прошлого столетия по настоящее время он развивает идеи И.С.Грамберга, Н.П.Лаверова, В.Е.Хаина, Н.А.Богданова, Л.П.Зоненшайна, Л.М.Натапова и др. ученых об истории развития Северного Ледовитого океана. Им получены доказательства существования древнего континента Арктида на основе использования комплекса современных методов: структурного, изотопно-геохронологических, палеомагнитного, палеонтологического и др. Один из организаторов Международных геологических экспедиций на полуостров Таймыр, острова Северной Земли, Де Лонга и Новосибирские острова (1998-1999, 2002, 2011), в которых участвовали специалисты-геологи из России, Швеции, Норвегии, Финляндии, Германии, США, Дании, Италии и Великобритании. Провел комплексные изотопные исследования в лучших лабораториях мира (Стокгольм, Швеция и Перт, Австралия), результаты которых позволили обосновать возраст офиолитов, коллизионных и постколлизионных гранитов складчатых поясов западного обрамления Сибирской платформы и Арктики. Участвовал в крупных международных проектах по разработке моделей пространственного положения литосферных плит на этапах образования суперконтинентов Родинии и Пангеи, а также кинематических моделей формирования структуры Арктики и западных окраин Сибири.

С 2010 года по настоящее время  принимает участие в разработке плитотектонических реконструкций и базовой модели геологической эволюции Арктики для обоснования обновленной заявки РФ в Комиссию ООН по границам континентального шельфа. В 2016 году по распоряжению Председателя Правительства РФ  вошел в состав делегации Российской Федерации для презентации и защиты Заявки в отношении континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане.

Участие в научных организациях 
 ученый секретарь и член бюро Научного совета Государственной научно-технической программы «Глобальные изменения природной среды и климата» (с 1991 - 2003 гг.)
 заместитель председателя секции Научного совета РАН по геологии докембрия «Докембрий Сибири и Дальнего Востока» (1995 - 2007 гг.)
 член Бюро Межведомственного Тектонического комитета, Научного Совета по проблемам тектоники и геодинамики Отделения наук о Земле РАН  
 член редколлегий журналов «Геология и геофизика», «Литосфера», Доклады РАН
заместитель главного редактора журнала «Геология и геофизика» ( с 2021 г.)
приглашенный редактор журнала "Minerals" ( с 2020 г.)
председатель диссертационного совета по Наукам о Земле НГУ (с 2019 г.).

Руководитель и ответственный исполнитель ряда российских и международных проектов: РФФИ-ИНТАС (1996—2006), «Геодинамика и металлогения Сибири, Монголии, Северо-Восточного Китая, Кореи и Японии» (1997—2004), TIMPEBAT-TAYMYR (ЕВРОПРОБА, по изучению геодинамической эволюции Арктики; 1998—2003), IGCP-440/Rodinia Assembly & Breakup (1999—2003). 

Координатор междисциплинарных и комплексных интеграционных проектов Программы фундаментальных исследований РАН и СО РАН.

Основные труды 
 Геодинамическая эволюция Таймырской складчатой области // Тр. ОИГГМ СО РАН. Новосибирск, 1996. Вып.831. 203 с.
 Neoproterozoic and Late Paleozoic Taimyr Orogenic and Ophiolitic belts, North Asia: a review and models for their formation // Proceeding 30th Int’l Geol. Congr. VSP, 1997. Vol.7. P.121-138
 Тектоническая карта морей Карского и Лаптевых и севера Сибири, масштаб 1:2500000. М., 1998 (в соавт.)
 Meso-Neoproterozoic Tectonic evolution and Rodinia break up. Precambrian Research. 2001. Vol.110/1-4. P.127-141 (co-auth.)
 Тектоника и эволюция гранитоидного магматизма Енисейского кряжа // Геология и геофизика. 2006. Т.47, N 1. С.35-52 (в соавт.)

Награды 
 Премия имени В. А. Обручева (совместно с А. Ю. Казанским, Д. В. Метелкиным, за 2008 год) — за серию работ «Геология, тектоника и палеогеодинамика складчато-покровных поясов Сибири»
Почетное звание "Заслуженный геолог Российской Федерации" (2016).
 Премия имени О. Ю. Шмидта (2019, совместно с В. Д. Каминским и В. А. Поселовым) — за серию работ по единой тематике «Изучение глубинного строения Северного Ледовитого океана с целью обоснования внешней границы континентального шельфа Российской Федерации»

Литература 
Верниковский Валерий Арнольдович // Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав / Сост. Е. Г. Водичев и др. — Новосибирск: Наука, 2007. — с. 334—335.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Деканы Новосибирского государственного университета
Лауреаты премии имени В. А. Обручева
Выпускники вузов Красноярска
Лауреаты премии имени О. Ю. Шмидта